Institut d'Educació Secundària (del seu nom en basc Bigarren Hezkuntzako Institutu), centre educatiu on s'imparteix ensenyament secundari
 Hebreus africans (del seu nom en anglès Black Hebrew Israelites), grups de negres estatunidencs que es consideren descendents dels israelites
 Brain Heart Infusion, medi de cultiu usat per a una gran varietat de microorganismes